Топоним в Крыму
 Кучук-Узенбаш — название до 1945 года села Многоречье;
 Кучук-Узенбаш (река) — река в горном Крыму, левый приток реки Бельбек;
 Кучук-Узенбаш (крепость) — средневековое укрепление в горном Крыму.
 Кучук-Узенбаш (родник) — источник в Крыму, исток реки Кучук-Узенбаш.